Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der maledivischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der maledivische Fußballverband FAM wurde 1982 gegründet. Das erste Länderspiel fand zuvor schon am 27. August 1979 gegen die Seychellen statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht der Malediven aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und SAM = Südasienmeisterschaft
 AS = Asienspiele und SAS = Südasienspiele / IOG = Indian Ocean Island Games
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der maledivischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der maledivischen Mannschaft

1979 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die maledivische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 41 andere Nationalmannschaften aus zwei Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 34 der derzeit abzüglich der Malediven 46 Nationalmannschaften der AFC
 6 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 eine Nationalmannschaft, die derzeit keinem der sechs Kontinentalverbänden angehört

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CONCACAF, CONMEBOL, OFC und UEFA haben die Malediven bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (von 1984 bis April 2001) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Malediven
!